Campanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Campanelli (1739–1795), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Theo Campanelli (* vor 1975), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor